Elitserien i innebandy för herrar 1995/1996 var den högsta serien i innebandy i Sverige för herrar för säsongen 1995/1996. Elitserien bestod av två serier, Elit norra och Elit södra, som vardera bestod av 12 lag. De fyra främsta i varje serie gick vidare till slutspel, medan de två sämsta i varje serie flyttades ner och lag 9 och 10 i varje serie gick till kvalspel. Balrog IK vann SM-guld efter finalseger mot IBF NB 87 med 2-1 i matcher.

Elit norra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 9–10: Kvalspel.Lag 11–12: Nedflyttade.

Plac. = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, +/- = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Elit södra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 9–10: Kvalspel.Lag 11–12: Nedflyttade.

Plac. = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, +/- = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Slutspel

Kvartsfinal
Pixbo IBK – Balrog IK 0–2 i matcher (1–3, 1–2)
Haninge IBK – IBF NB 87 0–2 i matcher (2–3 sd, 2–5)
Guldstaden IB – Warbergs IC 85 1–2 i matcher (5–4 sd, 0–2, 5–6 sd)
KFUM Örebro IB – Fornudden IB 0–2 i matcher (3–4, 2–5)

Semifinal
Fornudden IB – IBF NB 87 1–2 i matcher (3–4, 5–4 sd, 2–3 sd)
Warbergs IC 85 – Balrog IK 0–2 i matcher (3–4 sd, 1–2)

Final
Balrog IK – IBF NB 87 2–1 i matcher (3–2, 2–6, 3–2 sd)

Balrog IK svenska mästare i innebandy 1995/1996.

Sport i Sverige 1996
Sport i Sverige 1995
1995
Innebandysäsongen 1995/1996